Omaha, észak-amerikai indián törzs
 Omaha, egyfajta pókerjáték
 Omaha, partszakasz az 1944. június 6-i normandiai partraszállás során
 Omaha, Moby Grape-dal (1967)

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Omaha, város Nebraska államban
 Omaha, város Arkansas államban